Лилль (фр. Lille) — многозначный термин.

 Лилль — город во Франции.
 Лилль — округ (фр. Arrondissement) во Франции, в регионе Нор-Па-де-Кале.
 «Лилль» — французский футбольный клуб из города Лилль.
 Лилль, Пауль (1882—1942) — эстонский военный деятель, генерал-лейтенант.

См. также 
 Олимпик Лилль